XXIII зимни олимпийски игри се провеждат в Пьонгчанг, Южна Корея от 9 до 25 февруари 2018 г. Това са вторите олимпийски игри, които страната организира, след летните през 1988 г., проведени в Сеул.

За игрите в продажба има общо 1 180 000 билета.

Шведската ски бегачка Шарлоте Кала става първата шампионка на игрите, като печели скиатлона на 7,5+7,5 километра.

Избиране на домакин 
Градът домакин е избран след само 1 гласуване на 6 юли 2011 г. по време на 123-тата сесия на МОК в Дърбан, Република Южна Африка. Другите кандидати за домакинство са Мюнхен и Анси.

Пьонгчанг е избран след 2 поредно загубени кандидатури.

Програма 
Олимпийските игри се предават по Евроспорт и по БНТ.

Класиране по медали 

В някои дисциплини са раздадени различен брой медали. Това става в дисциплината 10 км ски бягане свободен стил (жени), където, постигайки еднакви времена, бронзови медали получават ски бегачките от Норвегия и Финландия. Също така при бобслей (двойки – мъже) отборите на Канада и Германия постигат равни най-добри времена, като и двата отбора получават златен медал, а сребърен не се присъжда.

Спортове 
В програмата на зимните олимпийски игри влизат четири нови състезания – сноуборд Биг Еър (който замества паралелния слалом), смесени двойки по кърлинг, масов старт в бързото пързаляне с кънки и смесено отборно състезание в алпийските ски. По този начин броят на дисциплините достига 102 в 7 вида спорт (15 дисциплини).

Спортовете са под егидата на седем федерации. Това са федерациите по биатлон, бобслей и тобоган, кърлинг, ски, спортни шейни, пързаляне с кънки и хокей на лед.

Препратките в таблицата водят към страницата за съответния спорт на олимпиадата в Пьончанг.

 Във фигурното пързаляне се провеждат две състезания по двойки и едно отборно състезание; в алпийските ски, биатлона, спортните шейни и кърлинга се провеждат смесени отборни състезания.

Вижте също 
 България на зимните олимпийски игри 2018

Бележки

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 Официална класация по медали
 Страница за Пьончанг 2018 на уебсайта на МОК

2018
Спорт в Южна Корея
История на Южна Корея